Droulers ist der Familienname folgender Personen: 
 Albert Droulers (1887–1950), französischer Geistlicher und römisch-katholischer Bischof von Amiens
 Eugène Droulers (1917–1945), französischer Pilot und Résistance-Kämpfer
 Pierre Droulers (* 1951), französisch-belgischer Tänzer und Choreograph
 Robert Droulers (1920–1994), französischer Maler

Siehe auch:
 Tsiionhiakwatha/Droulers archaeological site interpretation center, Interpretive centre in Québec, Kanada